Базовский сельсовет

Воронежская область 
 Базовский сельсовет Ольховатского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Новосибирская область 
 Базовский сельсовет Чулымского района